

Persone

Drame
Ousmane Drame (1993) – cestista guineano
Souley Drame (1980) – ex cestista nigeriano naturalizzato spagnolo

Dramé
Boukary Dramé (1985) – calciatore francese naturalizzato senegalese
Hadji Dramé (2000) – calciatore maliano
Ibrahima Dramé (2001) – calciatore senegalese
Ousmane Dramé (1992) – calciatore francese naturalizzato maliano